Vanier ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Vanier (1888–1967), kanadischer Generalmajor und Diplomat
 Jean Vanier (1928–2019), kanadischer Aktivist der Behindertenbewegung
 Nicolas Vanier (* 1962), französischer Abenteurer, Schriftsteller und Filmemacher
 Thérèse Vanier († 2014), britische Medizinerin

Vanier ist der Name folgender Orte in Kanada:
 Vanier (Québec), Stadtteil von Québec
 Vanier (Ottawa), Stadtteil von Ottawa, Ontario

Siehe auch:
 Wannier